Altenhöfer ist der Familienname folgender Personen:

 August Joseph Altenhöfer (1804–1876), deutscher Übersetzer und Journalist
 Erich Altenhöfer (* im 20. Jahrhundert), deutscher Bauforscher
 Ludwig Altenhöfer (1921–1974), deutscher Schriftsteller und Politiker (CSU)